Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин 2021 (30-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди женских команд) — чемпионат по футболу среди женских команд 2021 года в Высшей лиге.

В турнире принимали участие десять команд. Турнир проходил в три круга. Команда «Динамо-БГУФК» одержала вторую победу подряд в Чемпионате.

Турнирная таблица

Бомбардиры 
 Е. Дудко (Неман) — 33
 М. Суровцева (Минск) — 33
 К. Ольховик (Динамо-БГУФК) — 33
 Л. Гудченко	(Днепр-Могилёв) — 26
 А. Пилипенко (Динамо-БГУФК) — 25

Ссылки 
 Женская Высшая лига 2021
 Новости. Женский футбол в Беларуси

Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин
Спорт в Белоруссии в 2021 году
2021 год в женском футболе